Beljina je lahko:
 Beljina, Barajevo (Srbija)
 Beljina, Čačak (Srbija)